
Termin -{CEB}- ima više značenja.
 CAAT pojačavač vezivanja, regulatorna sekvenca za insulinski gen
 SSI CEB, specifikacija za dualne i višeprocesorske matične ploče računara